Nagar (Tell Brak) – antica città e sito archeologico nell'attuale Siria
 Nagar – stato principesco del odierno Pakistan
 Nagar – municipalità dell'India
 Nagar – città del Pakistan